Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 218 dans le monde.

 Route fédérale 218 en Allemagne
 RS-218 au Brésil
 Route 218 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 218 au Québec, Canada
 Route régionale 218 en Slovénie